xpi steht für:
 Piktische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Pikten

XPI steht für:
 XPI, von der Mozilla Foundation entwickeltes Dateiformat für Installationsdateien

Abkürzung